Håndbold under sommer-OL 2016 var en håndboldturnering for både mænd og kvinder, der blev afviklet i Rio de Janeiro i Brasilien. Kampene blev spillet i Future Arena i Barra Olympic Park. Der deltog tolv hold hos begge køn.

Kvalificerede hold 
Som værtsnation var Brasilien direkte kvalificerede til OL hos begge køn. Derudover kvalificerede de kontinentale mesterhold fra Europa, Asien, Afrika og Panamerika sig til OL. Desuden deltog tolv hold i en OL-kvalifikation, hvorfra seks hold kvalificerede sig til OL. Mændenes OL-kvalifikationsturnering foregik 7. til 10. april 2016 og kvindernes fra 17. til 20. marts 2016.

Kvalifikation 
Værterne for kvindernes kvalifikationsturneringer blev offentliggjort 23. december 2015. Værterne for mændenes kvalifikationsturneringer blev afgjort i januar 2016.

Mænd 
OL-kvalifikationen blev afviklet 7. – 10. april 2016 i Polen, Sverige og Danmark.

Gruppe 1 

All times are local (UTC+2).

Gruppe 2 

All times are local (UTC+2).

Gruppe 3 

All times are local (UTC+2).

Kvinder 
OL-kvalifikationen blev afviklet 18. – 20. marts 2016 i Frankrig, Danmark og Rusland.

Gruppe 1 

Alle tider er lokale (UTC+1).

Gruppe 2 

Alle tider er lokale (UTC+1).

Gruppe 3 

Alle tider er lokale (UTC+3).

Mændenes turnering 
Turnering består af to dele: et gruppespil efterfulgt af en knock-out runde.

Gruppespil 
Holdene er delt op i 2 grupper med 6 nationer i hver, hvor de skal spille mod hver nation 1 gang. Holdene får 2 point for en sejr og 1 point ved en uafgjort kamp. De 4 øverst placerede hold går videre til kvartfinalerne.

Mænd

Gruppe A

Gruppe B 

Regler for klassifikation: 1) Point; 2) Point i indbyrdes kampe; 3) Målforskel i indbyrdes kampe; 4) Mål scorede i indbyrdes kampe; 5) Målforskel; 6) Mål scorede; 7) Uafgjorte.

Kvindernes turnering 
Turnering består af to dele: et gruppespil efterfulgt af en knock-out runde.

Spillertrupperne

Gruppespil 
Holdene er delt op i 2 grupper med 6 nationer i hver, hvor de skal spille mod hver nation 1 gang. Holdene får 2 point for en sejr og 1 point ved en uafgjort kamp. De 4 øverst placerede hold går videre til kvartfinalerne.

Kvinder

Gruppe 1 

Regler for klassifikation: 1) Point; 2) Point i indbyrdes kampe; 3) Målforskel i indbyrdes kampe; 4) Mål scorede i indbyrdes kampe; 5) Målforskel; 6) Mål scorede; 7) Uafgjorte.

Gruppe 2 

Regler for klassifikation: 1) Point; 2) Point i indbyrdes kampe; 3) Målforskel i indbyrdes kampe; 4) Mål scorede i indbyrdes kampe; 5) Målforskel; 6) Mål scorede; 7) Uafgjorte.

Mellemrunden

Statistikker

Rangering 

Source: IHF

All Star Holdet 

Source: IHF.com

Topscorer 

Source: IHF

Målvogtere 

Source: IHF

Medaljer

Noter

Referencer

Ekstern henvisninger 

 
2016
Håndbold i 2016
Håndbold i Brasilien